Сокільська сільська рада — Вінницька область, Чернівецький район
 Сокільська сільська рада — Волинська область, Рожищенський район
 Сокільська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район